Соціалістичний Донбас — багаторічна назва обласної газети на Донеччині
 Шахта імені газети «Соціалістичний Донбас» — первинна назва Шахтоуправління «Донбас»